katedra – budynek kościelny
 katedra – dawniej, greckie krzesło z oparciem tylnym i bocznym, obecnie tron biskupa w kościele katedralnym
 katedra – podwyższenie w sali wykładowej lub w sali lekcyjnej
 katedra – jednostka organizacyjna w uczelni, niższa od instytutu lub wydziału
 Katedra – opowiadanie science-fiction Jacka Dukaja
 Katedra – film animowany Tomasza Bagińskiego, nominowany w 2003 roku do Oscara
 Katedra – serwis poświęcony literaturze fantastycznej
 Katedra – polski zespół muzyczny wykonujący muzykę rockową, założony w 2009 roku we Wrocławiu.